Джафарапат — название населённых пунктов в Армении:

 Джафарапат — до 1946 г. название села Аргаванд в Араратской области.
 Джафарапат — до 1946 г. название села Геташен в Армавирской области.

См. также 

 Джафарабад